Сан Мигел Санта Флор има више значења:

 Општина Сан Мигел Санта Флор (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Санта Флор (Сан Мигел Санта Флор, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику